Konk — другий студійний альбом англійського рок-гурту The Kooks, виданий 2008-го року.

Список пісень

Сингли 
 «Always Where I Need to Be» (31 березня 2008)
 «Shine On» (7 липня 2008)
 «Sway» (13 листопада 2008)

Учасники запису 
 Люк Прічард — вокал, гітара
 Г'ю Гарріс — електро-гітара, бек-вокал
 Пітер Дентон — бас-гітара
 Пол Гарред — барабани

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми The Kooks